Песси () — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна
 Песси () — коммуна во Франции, департамент Эна
 Песси, Вилле (1902—1983) — финляндский политический деятель, руководитель Коммунистической партии Финляндии (1944—1969), почётный председатель ФКП (с 1972).